Tarbagatay kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Tarbaghatay Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 
 Tūghyl, ort, Östkazakstan,

Kina 
 Tarbagatay – en prefektur i Xinjiang

Robotskapade Kazakstanförgreningar